

Еллісвілл — місто, штат Міссісіпі
 Еллісвілл — місто, штат Міссурі
 Еллісвілл — селище, штат Іллінойс
 Еллісвілл — селище, штат Массачусетс